Fernhout est un patronyme porté notamment par :

 Edgar Fernhout (1912-1974), peintre néerlandais ;
 John Fernhout (1913-1987), réalisateur néerlandais ;
 Roeland Fernhout (né en 1972), acteur néerlandais.